El término Novoaleksándrovski () puede referirse a:

Novoaleksándrovski (Kúibyshevo, Rostov), localidad del raión de Kúibyshevo, en el óblast de Rostov, en Rusia.
Novoaleksándrovski (Matvéyev-Kurgán, Rostov), localidad del raión de Zernograd, en el óblast de Rostov, en Rusia.
Novoaleksándrovski (Mílerovo, Rostov), localidad del raión de Mílerovo, en el óblast de Rostov, en Rusia.
Novoaleksándrovski (Zernograd, Rostov), localidad del raión de Zernograd, en el óblast de Rostov, en Rusia.